Titolo utilizzato per la distribuzione italiana, nel 1949, di due cortometraggi d'animazione:
La tartaruga e il coniglio (Tortoise Beats Hare, 1941), diretto da Tex Avery
Più veloce di una lepre (Tortoise Wins by a Hare, 1943), diretto da Robert Clampett